Соревнования в марафонском беге у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 6 августа в британском Лондоне. Старт и финиш дистанции находились на Тауэрском мосту. Трасса представляла собой 10-километровый круг, проложенный в центре Лондона, который участники преодолевали четыре раза. Маршрут проходил рядом с главными достопримечательностями британской столицы: Набережная Виктории, Вестминстерский дворец, Собор Святого Павла.

Действующим чемпионом мира в марафоне являлся Гирмай Гебреселассие из Эритреи. Он не защищал свой титул, отдав предпочтение участию в коммерческих пробегах (в Лондонском и Нью-Йоркском марафонах).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт забегу был дан 6 августа в 10:55 по местному времени. На дистанцию отправились 98 марафонцев из 51 страны. Первая половина (21,097 м) была пройдена лидерами за 1:05.28. Этот темп поддерживали около десятка бегунов, в том числе все основные претенденты на медали. В начале второй половины в отрыв ушли три спортсмена: эфиоп Тамират Тола и кенийцы Джеффри Кируи и Гидеон Кипкетер. К 30-му километру из борьбы за золото выпал Кипкетер, проигрывая дуэту лидеров 23 секунды. Тола первым начал финишное ускорение, оторвавшись от Кируи на 20 метров. Однако его кенийский оппонент ответил своим рывком на отметке 35 км, благодаря которому не только отыграл отставание, но и стал уходить вперёд. Кируи стал пятым чемпионом мира в марафоне из Кении, Тола финишировал вторым, всего 2 секунды ему уступил Альфонс Симбу из Танзании, показавший один из лучших результатов на отрезке после 30-го километра.

Примечания

Ссылки 
 

марафон